Stein Henrik Tuff (ur. 16 sierpnia 1974) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Selsbakk IF. Olimpijczyk (1994) oraz zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 1995/1996.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty S. H. Tuffa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy olimpijczycy (Lillehammer 1994)
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974